Riku Hahl (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il attaque sa carrière en SM-liiga avec le HPK Hämeenlinna. Il est choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1999 par l'Avalanche du Colorado, en , en . En 2001-2002, il débute avec l'Avalanche dans la Ligue nationale de hockey et est également assigné aux Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey. En 2004, il revient au HPK. Depuis, il a évolué dans la LNA et l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Finlande de hockey sur glace. Il a participé au mondial 2005 et 2006, conclu par une médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 28|| 0|| 1|| 1|| 0|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1999-2000|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 50|| 4|| 3|| 7|| 18|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 55|| 3|| 9|| 12|| 32|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 22|| 2|| 3|| 5|| 14|| 21|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2001-2002|| Bears de Hershey|| LAH|| 52|| 6|| 17|| 23|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Bears de Hershey||  LAH|| 28|| 7|| 7|| 14|| 17|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 42|| 3|| 4|| 7|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2003-2004|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 28|| 0|| 1|| 1|| 12|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 44|| 8|| 13|| 21|| 12|| 10|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2005-2006|| HC Davos|| LNA|| 41|| 8|| 17|| 25|| 22|| 14|| 2|| 8|| 10|| 20
|-
| 2006-2007||Timrå IK || Elitserien|| 31|| 4|| 13|| 17|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008||Timrå IK || Elitserien|| 48|| 10|| 31|| 41|| 22|| 11|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
| 2008-2009|| Frölunda HC|| Elitserien|| 52|| 7|| 24|| 31|| 22|| 10|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC || Elitserien|| 26|| 3|| 10|| 13|| 12|| 7|| 2|| 3||5 ||4 
|-
| 2010-2011|| Frölunda HC || Elitserien|| 47|| 4|| 20|| 24|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012|| Jokerit || SM-liiga || 45|| 9|| 15|| 24|| 6|| 10|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2012-2013|| Jokerit || SM-liiga || 48|| 5|| 15|| 20|| 20|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2013-2014|| Jokerit || Liiga || 42|| 4|| 12|| 16|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Jokerit || KHL || 47|| 1|| 4|| 5|| 8|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2015-2016|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 12||1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

| 92|| 5|| 8|| 13|| 38|| 34|| 2|| 4|| 6|| 4

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1980
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Timrå IK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HC Davos
Attaquant de hockey sur glace